Asanada är ett släkte av mångfotingar. Asanada ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Asanada